Некля () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Вжесьнёвский повят, Великопольское воеводство. Население — 6598 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Барчизна
 Хвалшице
 Гонсёрово
 Герлатово
 Кокошки
 Мала-Гурка
 Мыстки
 Некелька
 Опатувко
 Подстолице
 Рацлавки
 Старчаново
 Стемпоцин
 Строшки
 Таргова-Гурка
 Засутово

Соседние гмины 
 Гмина Чернеево
 Гмина Доминово
 Гмина Костшин
 Гмина Победзиска
 Гмина Вжесня

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Великопольского воеводства